Een lijst van films die zijn uitgebracht door Apple TV+.

Apple TV+ original series

Langspeelfilm

Documentaires

Specials

Externe links 
 Officiële website